Modenese – abitante della città di Modena
Dialetto modenese
Modenese – razza di pollo